Ильяна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 94 км². Население — 909 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Illana, un pueblo de Guadalajara
 
 
 
 
 Fray Melchor de Prego Cano, illanito ilustre
 
 

Муниципалитеты Гвадалахары